Schwarzau im Schwarzautal
Schwarzau im Gebirge
Schwarzau am Steinfeld